Monophlebulus är ett släkte av insekter. Monophlebulus ingår i familjen pärlsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pärlsköldlöss
Monophlebulus